|-
| (126701) 2002 CL233||||11 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (126702) 2002 CV233||||11 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (126703) 2002 CO239||||11 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (126704) 2002 CV239||||11 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (126705) 2002 CH240||||11 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (126706) 2002 CT240||||11 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (126707) 2002 CQ241||||11 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (126708) 2002 CU241||||11 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (126709) 2002 CB242||||11 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (126710) 2002 CO242||||11 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (126711) 2002 CZ242||||11 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (126712) 2002 CE243||||11 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (126713) 2002 CX243||||11 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (126714) 2002 CU244||||11 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (126715) 2002 CS245||||15 лютого 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (126716) 2002 CF247||||15 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (126717) 2002 CZ247||||15 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (126718) 2002 CK248||||15 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (126719) 2002 CC249||||8 лютого 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Марк Буї
|-
| (126720) 2002 CK251||||2 лютого 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (126721) 2002 CR251||||3 лютого 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (126722) 2002 CG254||||5 лютого 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (126723) 2002 CP255||||6 лютого 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (126724) 2002 CB263||||6 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (126725) 2002 CH263||||6 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (126726) 2002 CJ263||||6 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (126727) 2002 CK263||||6 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (126728) 2002 CX267||||7 лютого 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (126729) 2002 CN268||||7 лютого 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (126730) 2002 CL270||||7 лютого 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (126731) 2002 CT272||||8 лютого 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (126732) 2002 CW272||||8 лютого 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (126733) 2002 CX272||||8 лютого 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (126734) 2002 CT282||||8 лютого 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (126735) 2002 CD283||||8 лютого 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (126736) 2002 CM283||||8 лютого 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (126737) 2002 CE287||||8 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (126738) 2002 CT288||||10 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (126739) 2002 CR291||||10 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (126740) 2002 CY296||||10 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (126741) 2002 CY299||||11 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (126742) 2002 CU304||||15 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (126743) 2002 CQ305||||3 лютого 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (126744) 2002 CW308||||10 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (126745) 2002 CN311||||11 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (126746) 2002 CO311||||11 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (126747) 2002 CS311||||11 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (126748) 2002 DP||2002 DP||16 лютого 2002||Астрономічна обсерваторія Юра||Мішель Орі
|-
| 126749 Джонджонс (Johnjones)||||20 лютого 2002||Обсерваторія Дезерт-Мун||Б. Стівенс
|-
| (126750) 2002 DX1||||19 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (126751) 2002 DZ1||||19 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (126752) 2002 DR3||||17 лютого 2002||Обсерваторія Джорджа||Обсерваторія Джорджа
|-
| (126753) 2002 DN5||||16 лютого 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (126754) 2002 DT6||||20 лютого 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (126755) 2002 DH7||||19 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (126756) 2002 DS7||||19 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (126757) 2002 DX7||||19 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (126758) 2002 DR9||||19 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (126759) 2002 DT9||||19 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (126760) 2002 DS10||||20 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (126761) 2002 DW10||||19 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (126762) 2002 DC11||||19 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (126763) 2002 DN11||||20 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (126764) 2002 DB12||||20 лютого 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (126765) 2002 DF12||||21 лютого 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (126766) 2002 DJ12||||21 лютого 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (126767) 2002 DM12||||22 лютого 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (126768) 2002 DC13||||24 лютого 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (126769) 2002 DE13||||24 лютого 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (126770) 2002 DY14||||16 лютого 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (126771) 2002 DU15||||16 лютого 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (126772) 2002 DE16||||19 лютого 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (126773) 2002 DG16||||19 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (126774) 2002 DA17||||20 лютого 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (126775) 2002 DU17||||20 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (126776) 2002 EJ3||||7 березня 2002||Обсерваторія Азіаґо||Астероїдний огляд Асіяґо-DLR
|-
| (126777) 2002 EN3||||7 березня 2002||Обсерваторія Азіаґо||Астероїдний огляд Асіяґо-DLR
|-
| (126778) 2002 EV3||||10 березня 2002||Обсерваторія Азіаґо||Астероїдний огляд Асіяґо-DLR
|-
| (126779) 2002 EC6||||10 березня 2002||Нашвілл||Рой Клінґан
|-
| (126780) 2002 EP7||||10 березня 2002||Обсерваторія Клеть||Обсерваторія Клеть
|-
| (126781) 2002 EA11||||13 березня 2002||Обсерваторія Чрні Врх||Обсерваторія Чрні Врх
|-
| (126782) 2002 ED12||||14 березня 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (126783) 2002 EF13||||4 березня 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (126784) 2002 EQ14||||5 березня 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (126785) 2002 EH15||||5 березня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (126786) 2002 EN15||||5 березня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (126787) 2002 EA19||||6 березня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (126788) 2002 EH19||||9 березня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (126789) 2002 EV19||||9 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (126790) 2002 EY19||||9 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (126791) 2002 EG20||||9 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (126792) 2002 EK21||||10 березня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (126793) 2002 EN21||||10 березня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (126794) 2002 EV22||||10 березня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (126795) 2002 EE24||||5 березня 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (126796) 2002 EX24||||5 березня 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (126797) 2002 EB26||||10 березня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (126798) 2002 EV26||||9 березня 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (126799) 2002 EG27||||9 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (126800) 2002 EP27||||9 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

126700